Burg Schellenberg steht für:

 Abschnittsbefestigung Schellenberg, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schloss Schellenberg in Essen-Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Schellenberg (Augustusburg) bei Augustusburg, Sachsen, siehe Jagdschloss Augustusburg
 Burg Schellenberg (Oberpfalz), Ruine bei Georgenberg, Oberpfälzer Wald, Bayern
 Ruine Alt-Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein
 Ruine Neu-Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein

Siehe auch:
 Burg Šelmberk (dt. Burg Schellenberg), Burgen in Tschechien
 Burg Schnellenberg bei Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Burg Schell-Pyrmont (auch Schellenburg)
 Burg Schellenburg